Commonwealth (área insular dos Estados Unidos) — território organizado dependente dos Estados Unidos
 Comunidade das Nações () — organização internacional baseada na dissolução do Império Britânico
 Reinos da Comunidade de Nações — conjunto de Estados soberanos que tem como chefe de Estado o monarca britânico
 Commonwealth — distrito situado no condado de Montserrado, na Libéria
 Comunidade da Inglaterra () — período republicano entre 1649 e 1660 na história do Reino Unido
 O Protetorado — período oficialmente denominado Comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda ()
 Commonwealth — designação usada por quatro dos estados dos Estados Unidos em seus nomes oficiais
 Bem comum — conceito polissêmico recorrente na filosofia, teologia, sociologia e ciência política
 Commonwealth (Wisconsin) — vila estadunidense no condado de Florence, no estado de Wisconsin

Desambiguações de organizações
Desambiguações de política
Desambiguações de topônimos